Chojlla steht für:

 La Chojlla, Ortschaft im Departamento La Paz, Bolivien
 Chojlla (Potosí), Ortschaft im Departamento Potosí, Bolivien